Cockatoo Island ist der Name folgender Inseln:

 Cockatoo Island (Sydney), Insel im Hafen von Sydney, New South Wales, Australien
 Cockatoo Island (Western Australia), Insel im Buccaneer-Archipel, Western Australia, Australien
 Cockatoo Island, frühere Name von Lilihigna Island, Insel im Inselstaat der Salomonen